Jméno a příjmení Martin Doležal má více nositelů:
 Martin Doležal (1980) – český fotbalový brankář
 Martin Doležal (1990) – český fotbalový útočník